Рібек () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Авраам ван Рібек (; *1653 — †1713) — вісімнадцятий генерал-губернатор Голландської Ост-Індії. Син Яна ван Рібека.
 Еміль Рібек (*1853 — †1885) — німецький мандрівник, етнолог, мінералог і натураліст.
 Ян ван Рібек (повне ім'я: Йоган Антонісзон ван Рібек; ; *1619 — †1677) — голландський дослідник і мореплавець, засновник міста Кейптаун, колоніальний адміністратор Нідерландської колоніальної імперії, зокрема, її азійських володінь (сучасна Індонезія). Батько Авраама ван Рібека.